Жо́рже Ферна́нду Бра́нку де Сампа́йю () — португальский политический деятель, президент Португальской Республики (1996—2006). Международный чиновник, представитель Генерального секретаря ООН (2006—2013).

Окончил юридический факультет Лиссабонского университета в 1961 году. С 1978 года — член социалистической партии Португалии, председатель партии с 1989 по 1991 год. В 1979—1984 годах — член Европейской комиссии по правам человека. В 1989—1995 годах — мэр Лиссабона.

По окончании второго президентского срока в мае 2006 года Бранку де Сампайю был назначен специальным представителем Генерального Секретаря ООН по глобальному плану борьбы с туберкулёзом. В апреле 2007 г. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назначил Ж. Сампайю своим Высоким представителем по Альянсу цивилизаций, пост, который он занимал до февраля 2013 г.

В 2005 году принимал участие в Лиссабонском полумарафоне. Был женат, имел двоих детей. 

Скончался 10 сентября 2021 года.

Награды 
Награды Португалии

Награды иностранных государств

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Президента Португальской Республики

С
Выпускники Лиссабонского университета
Члены Социалистической партии (Португалия)
Мэры Лиссабона
Президенты, вступившие в должность в 1996 году
Почётные доктора Коимбрского университета
Почётные доктора Авейрусского университета